CA Fénix puede referirse a:
Centro Atlético Fénix, club de fútbol de la Primera División de Uruguay;
Club Atlético Fénix, club de fútbol de la Primera C de Argentina.